Dundas – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota

Osoby o tym nazwisku:
 Charles Dundas – brytyjski arystokrata i polityk
 Charles Dundas – brytyjski polityk
 Charles Whitley Deans Dundas – brytyjski wojskowy i polityk
 Charles Dundas – brytyjski arystokrata
 Charles Dundas – brytyjski administrator kolonialny
 Robert Dundas – brytyjski arystokrata i polityk
 Robert Dundas – brytyjski arystokrata
 Robert Dundas – brytyjski arystokrata
 Robert Dundas – brytyjski arystokrata
 Henry Dundas – brytyjski prawnik i polityk
 Henry Dundas – brytyjski wojskowy
 Henry Dundas – brytyjski wojskowy
 Henry Dundas – brytyjski wojskowy